Yaxley kan avse:

 Yaxley, Cambridgeshire, en ort i Cambridgeshire, England.
 Yaxley (Harry Potter), en fiktiv karaktär i J. K. Rowling's Harry Potter.
 Yaxley, Mexiko, en ort i  Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, Mexiko
 Yaxley, Suffolk, en ort i Suffolk, England.